А́лдин Джи́дич (; 30 августа 1983, Зеница, СФРЮ) — боснийский футболист, защитник.

Биография 
В возрасте шести лет записался в детско-юношескую школу при местном футбольном клубе «Челик», в 15 лет он решил, что будет заниматься футболом профессионально, первым его клубом стал родной «Челик». Начинал Алдин на позиции нападающего. В 2002 году в матче национального чемпионата он вышел на замену во втором тайме и уже через несколько минут отличился. Этот момент, по словам Алдина, до сих пор остаётся одним из самых счастливых в его спортивной карьере. В 2005 Алдин перешёл в «Посушье» из одноимённого города, через год отправился в «Жепче».

В 2006 вместе с «Томью» тренировался на турецком сборе томского клуба, но клубу не подошёл и отправился в словенский «Интерблок» из Любляны. Вторая попытка трудоустроится в России была удачнее и в 2007 он перешёл в «КАМАЗ», где начал играть на позиции полузащитника. С 2008 по 2009 год играл в «Балтике».

В начале 2010 подписал контракт с казахстанским «Шахтёром» из Караганды. В первом же сезоне забил 8 голов, и стал бомбардиром клуба за 2010 год. С начала 2011 играет на позиции центрального защитника на пару с другим боснийским футболистом, Николой Василевичем. Вдвоём они составляли довольно высокорослую и часто непреодолимую преграду для атакующей линии противника. По окончании сезона, после завоевания первого чемпионства, оба игрока продлили контракты с карагандинским клубом. На следующий год команда Джидича вновь становится чемпионом. В начале 2013 года Алдин на сборах получил травму и выбыл из строя на длительный срок.

В 2014 году Джидич, ранее выступавший за молодёжную сборную Боснии, чтобы не считаться легионером, получил казахстанское гражданство. Но после шести сезонов, проведённых в «Шахтёре» Алдин уходит из клуба и в январе 2016 года возвращается в Боснию.

Национальная сборная 
В составе молодёжной сборной Боснии Алдин провёл 4 матча и забил 2 гола.

Достижения

Командные 
 «Шахтёр»
 Чемпион Казахстана (2): 2011, 2012
 Обладатель Кубка Казахстана (1): 2013
 Финалист Кубка Казахстана (1): 2010

Личные 
 В списке 33 лучших футболистов казахстанской Премьер-Лиги (3): № 1 (2012, 2013); № 2 (2011)

Личная жизнь 
По словам Алдина, он родился в семье, в которой спорт всегда был на первом месте. Отец был профессиональным баскетболистом, с командой из родного города выиграл Кубок Югославии, по этой причине баскетбол стал одним из увлечении для футболиста. У Алдина есть супруга по имени Сельма. 6 февраля в их семье родился первенец — девочка по имени Алина.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на сайте УЕФА
 
 
 
 Профиль  на сайте BDFA
 
 
 Профиль на сайте ФК «Балтика»
 Профиль  на сайте ФК «Шахтёр» Караганда
 Профиль  на сайте истории ФК «Шахтёр» Караганда

Футболисты Боснии и Герцеговины
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Челик» Зеница
Игроки ФК «Травник»
Игроки ФК «Посушье»
Игроки ФК «Жепче»
Игроки ФК «Интерблок»
Игроки ФК «КАМАЗ»
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Слобода» Тузла